Graafschap (gebied), een gebied bestuurd door een graaf
 County, benaming voor een graafschap in de Britse Eilanden
 een informele benaming voor een (gebied in een) voormalig graafschap:
 de Achterhoek
 Graafschap Bentheim
 Graafschap Zutphen, een streek in de Achterhoek, het voormalig graafschap Zutphen
 BV De Graafschap, een voetbalclub uit Doetinchem